

Persone 
 Gideon Rodan – biochimico statunitense di origini rumene
 Jay Rodan – attore sudafricano
 Mendi Rodan – direttore d'orchestra e compositore israeliano
 Paul Rosenstein-Rodan – economista polacco

Altro 
 Rodan – personaggio ricorrente dei film incentrati su Godzilla
 Rodan – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Roden